Ко́мло () — город в медье Баранья в Венгрии, административный центр Комлоского яраша. Город занимает площадь 46,55 км2, на которой в 2009 году проживало 25 881 житель.

Население

Города-побратимы

Примечания